

Niemcy 
 Hohndorf – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Erzgebirgskreis
 Hohndorf – dzielnica miasta Prettin

Polska 

Dawna nazwa miejscowości:
 Wyszki

Zobacz też 
 Höhndorf